Малый Кипчак — топоним

 Малый Кипчак (деревня) — деревня в Бурзянском районе Башкортостана.
 Малый Кипчак (озеро) — солёное озеро в Черноморском районе Крыма.